Nyrén ist der Familienname folgender:

 Magnus Nyrén (1837–1921), schwedischer Astronom
Pål Nyrén (* 1955), schwedischer Biochemiker
 Njogu Demba-Nyrén (* 1979), schwedisch-gambischer Fußballspieler